Herbert Baker (1862-1946) est un architecte britannique. 
 Herbert Baker (1920-1983) est un scénariste américain.